Асланбе́к Муса́ев () — российский боец смешанных единоборств, рекордсмен мира по поднятию тяжестей одной рукой.

Рекорд 
16 апреля 2013 года на центральной площади Грозного в присутствии судей он правой рукой поднял 162 кг и таким образом, побив достижение Дмитрия Халаджи, стал обладателем мирового рекорда по поднятию тяжестей одной рукой. Этот результат был занесён в Книгу рекордов Гиннесса. Его тренером в поднятии тяжестей является чемпион России по тяжёлой атлетике Чингиз Могушков.

Статистика боёв

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Чечни
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса